Каргалейское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Каргалейское сельское поселение  — входит в Вадинский район Пензенской области
 Каргалейское сельское поселение — входит в Шемышейский район Пензенской области